Гордон, Берт:
 Гордон, Берт Айра (1922—2023) — американский кинематографист, специалист по визуальным эффектам.
  (род. 1961) — австралийский игрок в регбилиг, обладатель Кубка Panasonic в составе клуба «Сент-Джордж Драгонс» (1988).